Mariana Rodríguez puede referirse a las siguientes mujeres:
 Mariana Rodríguez Mier y Terán, política y abogada mexicana.
 Mariana Rodríguez del Toro, conspiradora novohispana.
 Mariana Rodríguez, editora de cine mexicana.
 Mariana Rodríguez Cantú, influencer y medelo mexicana. También es esposa del político Samuel García.
 Mariana Rodríguez, actriz y modelo venezolana.
 Mariana Rodríguez Merchán, modelo colombiana.